

【串】 — китайський ієрогліф.

Значення 
зв'язувати; нанизувати.
звикати(ся); призвичаїти(ся); бути знайомим.
бути близьким; стати близьким; породичатися.
змовлятися.
довідка, посвідчення.
 кіл, кілок, рожен, шампур.

Прочитання

Див. також 
丳
貫 贯 擐

Джерела та література

Посилання 
 

Ієрогліфічні ключі